Attila Kelemen se poate referi la:

Persoane
 Atila Kelemen (1919–1994), poloist român, participant la Jocurile Olimpice de vară din 1952
Parlamentari români:
 Attila Kelemen  (1948–2022), om politic român
 Attila Kelemen (n. 1986), om politic român